Desa Cipeuteuy kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cipeuteuy (administrativ by i Indonesien, lat -6,93, long 108,03), Jawa Barat, 
 Desa Cipeuteuy (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 106,58), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar